Prozelo (Amares), een plaats in de Portugese gemeente Amares
 Prozelo (Arcos de Valdevez), een plaats in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez